Oatlands (North Yorkshire), Inghilterra
 Oatlands (Nuovo Galles del Sud), Australia
 Oatlands (Scozia)
 Oatlands (Surrey), Inghilterra
 Oatlands (Tasmania), Australia
 Oatlands (Virginia), Stati Uniti